Stati Uniti d'America
 Bagley – città della Contea di Guthrie, Iowa
 Bagley – township della Contea di Otsego, Michigan
 Bagley – capoluogo della Contea di Clearwater, Minnesota
 Bagley – villaggio della Contea di Grant, Wisconsin 
 Bagley – città della Contea di Oconto, Wisconsin